Варламово — название населённых пунктов в России:

 Варламово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Варламово — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Варламово — село в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Варламово — посёлок в Сызранском районе Самарской области.
 Варламово — село в Чебаркульском районе Челябинской области.

См. также 
 Варламов